Het ATP-toernooi van Doha 2018 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2018) werd gespeeld van 1 januari tot en met 6 januari 2018. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2018 inluidden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Novak Đoković → vervangen door  Víctor Estrella Burgos
  Jo-Wilfried Tsonga → vervangen door  Cedrik-Marcel Stebe

Tijdens het toernooi
  Dominic Thiem - virale infectie

Opgaven 
  Cedrik-Marcel Stebe - ziekte

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha